Black Shark 2 — смартфон компании Xiaomi, выпускаемый подразделением Black Shark. Предшественниками смартфона являются Black Shark и Black Shark Helo, преемником Black Shark 2 Pro.

Технические характеристики 

 Материалы корпуса: стекло, металл (алюминий)
 Операционная система: Android 9.0 (Pie) + Joy
 SIM: две nano-SIM
 Экран: AMOLED, диагональ 6,39", разрешение 2340 х 1080 точки, 19.5:9, ppi 403
 Процессор: восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 855
 Графика: Adreno 640
 Оперативная память: 6/8/12 ГБ
 Память для хранения данных: 128/256 ГБ
 Разъёмы: USB Type-C
 Основная камера: два модуля 48 + 12 Мп, LED вспышка, HDR
 Фронтальная камера: 20 Мп, f/2.0
 Сети: 2G/3G/LTE
 Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
 Навигация: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
 Разъем 3,5 мм отсутствует
 Дополнительно: сканер отпечатков пальцев, нет NFC!
 Батарея: 4000 мАч, быстрая зарядка
 Габариты: 163.6 x 75 x 8.8 мм
 Вес: 205 г

Производительность 
Black Shark 2 занял третье место в рейтинге производительности бенчмарка AnTuTu. Первое и второе место в рейтинге заняли так же смартфоны компании Xiaomi: Mi 9 Exporer Edition и Mi 9.

Защита 
Смартфон успешно прошел краш-тест обзорщика JerryRigEverything. В рамках теста устройство было подвергнуто сгибанию, повреждением экрана и корпуса, а так же разобрано. Внутри, как и заявлялось компанией, присутствует система жидкостного охлаждения.

Продажи 
Официальный анонс Black Shark 2 прошел 18 марта 2019 года. Однако, за 4 дня до анонса в официальном магазине Xiaomi открылся предзаказ. Стоимость была указана одна для всех версий - 9999 юаней, чтобы не раскрывать настоящую цену до анонса. Во время анонса были названы следующие цены: версия 6/128 ГБ - 476$ , 8/128 ГБ - 521$, 8/256 ГБ - 565$, 12/256 ГБ - 625$.

29 марта 2019 года начались официальные продажи в Европе. 26 апреля 2019 года Xiaomi объявила о начале продаж Xiaomi Black Shark 2 Frozen Silver. В преддверии выхода Black Shark 2 Pro, цена на Black Shark 2 снизилась. Так на начало августа 2019 года за версию 8/128 ГБ стоимость составляет 36 490 рублей, за 12/256 ГБ - 44 890 рублей.

Проблема аудиоразъема 
Большую дискуссию пользователей вызвало решение компании Xiaomi не делать аудиоразъем в Black Shark 2. Спустя некоторое время, компания Xiaomi заявила, что в следующем устройстве серии аудиоразъем будет.

Примечания

Ссылки 

 

Смартфоны на Android
Мобильные телефоны Xiaomi
Появились в 2019 году в Китае